Бенџамин има више значења:
 Бенџамин (Јута)
 Бенџамин (Тексас)